Мечеть Имама Хусейна (), ранее «мечеть Ашумова» — мечеть в Ясамальском районе города Баку, в Азербайджане. Расположена на пересечении улиц Абдулла Шаига и Сулеймана Тагизаде. Построена в 1896 году по проекту архитектора Адольфа Эйхлера.

История мечети 
Идея постройки мечети принадлежит бакинскому миллионеру Хаджи Хаджи-баба Ашумову. Именно он в 1895 году выбрал Эйхлера в качестве архитектора мечети, которую он желал построить на своём участке, в районе Чемберекенда, на высотах бакинского амфитеатра. В этом же году был составлен проект здания. В 1896 году мечеть была построена на углу улиц Верхней Нагорной (ныне — Абдуллы Шаига) и Почтовой (ныне — Сулеймана Тагизаде). С тех пор мечеть стала известна как мечеть Ашумова.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Азербайджанской Республики об исторических и культурных памятниках Мечеть Имам Хусейна является «памятником истории и культуры местного значения».

Архитектура 
В плане мечеть является трёхнефной. В архитектуре же здания использованы местные традиции. Интерьер состоит из вестибюля и молельного зала, увенчанного куполом и имеющего два ряда колонн. Колонны завершают стрельчатые арки нефов, которые перекрываются выразительными сводами. В конце зала имеется декорированный михраб. Барабан купола развит оконными проёмами, через которые, по замыслу архитектора А. Эйхлера в мусульманский храм должен был проникать «священный свет бытия».

Архитектурные массы выявляют объёмно-пространственную структуру строения. Портал входа выполнен сталактитами, состоит из множества деталей и сочетается со стенами боковых крыльев северного фасада. Западный фасад мечети состоит из ряда пилонов и увенчан перлонами. Исследователи Ш. Фатуллаев и Л. Исмаилова сравнивают этот фасад с западным фасадом соборной мечети в Кордове.

Примечания

Литература 
 
 Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в открытии после реставрации мечети Имама Хусейна

Хусейна
Культовые сооружения, построенные в 1896 году
Появились в 1890-е годы в Азербайджане
Постройки Адольфа Эйхлера
1896 год в Азербайджане